Mitrew oder Mitrev kyrillisch Митрев ist der Familienname folgender Personen: 

 Blagomir Mitrew, bulgarischer Fußballspieler
 Boschidar Mitrew (* 1987), bulgarischer Fußballspieler
 Dimitar Mitrev (1919–1976), mazedonischer Schriftsteller 
 Ilinka Mitreva (1950–2022), nordmazedonische Politikerin
 Vasko Mitrev (* 1984), mazedonischer Fußballspieler